Miejscowości w USA:
 Murphy – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Murphy – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cherokee
 Murphy – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes
 Murphy – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Murphy – jednostka osadnicza w stanie Idaho, siedziba hrabstwa Owyhee
Gminy w USA:
 Murphy (ang. Murphy Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cherokee
Osoby:
 Buddy Murphy – australijski profesjonalny wrestler
 Cillian Murphy – irlandzki aktor filmowy i teatralny
 Eddie Murphy – aktor amerykański
 Edward Murphy – twórca tzw. praw Murphy'ego
 Joseph Murphy – doktor trzech nauk – religioznawstwa, filozofii i praw, prekursor i krzewiciel myślenia pozytywnego
 Peter Murphy (strona ujednoznaczniająca)
 Róisín Murphy – wokalistka irlandzka, współzałożycielka zespołu Moloko
 Shaun Murphy – snookerzysta angielski